Balanaia (griechisch , lateinisch Balanea) ist:

 eine antike Stadt im Süden von Koilesyrien, das heutige Baniyas in Syrien 
 Titularbistum Balanea, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche